Фторид свинца(IV) — бинарное неорганическое соединение, соль металла свинца и плавиковой кислоты с формулой PbF, прозрачные кристаллы.

Получение 

 Действие фтора на дифторид свинца:

 Растворение в плавиковой кислоте тетраацетата свинца

Физические свойства 

Фторид свинца(IV) образует прозрачные кристаллы тетрагональной сингонии, пространственная группа I 4/mmn, параметры ячейки a = 0,424 нм, c = 0,8030 нм.

Химические свойства 

 При нагревании разлагается:

 Гидролизуется водой:

Применение 

 Фторирующий агент.

Физиологическое действие 
Как и большинство соединений свинца и фторидов, является токсичным.

Литература 
 
 

Свинца
Соли свинца